Len kan betyde flere ting:

 Et len – en gammel betegnelse for et landområde
 LEN – det europæiske svømmeforbund
 Len (band) – et canadisk alternativt rockband